Кох ( — «кухар») — німецьке прізвище.

Відомі носії

А 
 Александер Кох (; 1969) — німецький фехтувальник на рапірах, олімпійський чемпіон (1992).
 Альфред Кох (;  1961) — російський державний діяч, колишній заступник голови уряду РФ.
 Антон Кох (; 1903—?) — австрійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.

Б 
 Богдан Кох (1925—1996) — український театральний актор, Заслужений артист України.

В 
 Вальдемар Кох (; 1880—1963) — німецький ліберальний політик та економіст.
 Вальтер Кох (; 1910—1943) — німецький офіцер, оберст-лейтенант повітряно-десантних військ Німеччини в роки Другої світової війни.
 Вернер Кох (; 1961) — німецький розробник вільного програмного забезпечення.
 Волдемар Отто Кох (; 1902—1983) — німецький економіст українського походження.

Г 
 Ганс Кох (; 1894—1959) — німецький богослов, педагог, військовик, розвідник.
 Ганс Кох (юрист) (; 1893—1945) — німецький адвокат, член т. зв. Сповідальної церкви і учасник змови 20 липня.
 Гельґе фон Кох (; 1870—1924) — шведський математик, фахівець з теорії чисел.
 Гуґо Кох (; 1870—1928) — нідерландський винахідник.

Д 
 Девід Кох (, 1940) — американський бізнесмен, філантроп, політичний діяч та інженер-хімік.

Е 
 Еріх Кох (; 1896—1986) — німецький нацистський лідер, військовий злочинець.

І 
 Ільза Кох (, уроджена Келер, ; 1906—1967) — нацистська злочинниця, дружина Карла-Отто Коха.

К 
 Карл Генріх Еміль Кох (; 1809—1879) — німецький ботанік-дендролог, помолог і письменник.
 Карл Людвіг Кох (; 1778—1857) — німецький ентомолог і арахнолог.
 Карл-Отто Кох (; 1897—1945) — штандартенфюрер СС, нацистський злочинець.
 Клаус Кох (; 1926) — німецький євангелічний теолог, біблеїст, професор.
 Крістіна Кох (; 1979) — астронавтка НАСА.
 Курт Кох (; 1950) — швейцарський куріальний кардинал, доктор теології.

М 
 Маріанна Кох (; 1931) — німецька акторка.
 Мартін Кох (; 1982) — австрійський стрибун з трампліна, олімпійський чемпіон (2006), чотириразовий чемпіон світу.
 Маріта Кох (; 1957) — німецька легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (1980).

О 
 Отто Альберт Кох (; 1866—1921) — німецький художник.

Р 
 Робін Кох (; 1996) — німецький футболіст, захисник.
 Роберт Кох (; 1843—1910) — німецький мікробіолог, один з основоположників сучасної бактеріології і епідеміології, нобелівський лауреат (1905).
 Рудольф Кох (; 1876—1934) — німецький шрифтовий дизайнер.

Т 
 Томас Кох (; 1983) — австрійський хокеїст.
 Торстен Кох (; 1960) — німецький боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.

Ф 
 Фрідріх Кох (; 1879—1961) — німецький воєначальник, группенфюрер СС і генерал піхоти вермахту.

Ч 
 Чарльз Кох (; 1935) — американський підприємець-мільярдер і філантроп.

Ю 
 Юрген Кох (; 1973) — австрійський бадмінтоніст.
 Юрій Кох (1958) — український художник.
 Юрій Кох (; 1936) — лужицький письменник.